Madeline puede referirse a:

Personas

 Madeline Hurlock (1899-1989), actriz de cine estadounidense, activa durante el período del cine mudo;
 Madeline Fairbanks (1900-1989), actriz de teatro y de cine, hermana gemela de Marion Fairbanks, también actriz;
 Madeline Montalban (nacida como Madeline Sylvia Royals, 1910-1982), astróloga inglesa y maga de ceremoniales;
 Madeline Lee Gilford (1923-2008), actriz estadounidense de cine y de teatro;
 Madeline Kahn (1942-1999), actriz y cantante lírica estadounidense famosa por los papeles que interpretó en las películas cómicas dirigidas por Mel Brooks;
 Madeline Hartog-Bel Houghton (nacida en 1946), exreina de belleza peruana, portadora del título de Miss Mundo 1967;
 Madeline Manning (nacida en 1948), atleta estadounidense campeona olímpica de los 800 metros en los Juegos de México de 1968;
 Madeline Smith (nacida en 1949), actriz inglesa de teatro, cine y televisión;
 Madeline Amy Sweeney (1965-2001), azafata estadounidense que murió cuando en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, unos terroristas precipitaban sobre una de las torres del World Trade Center el avión en el que ella viajaba;
 Madeline Zima (nacida en 1985), actriz estadounidense de cine y televisión;
 Madeline Carroll (nacida en 1996), actriz estadounidense de cine y televisión.

Literatura 
 Madeline es también un personaje de ficción literaria creado por el escritor estadounidense de origen austríaco Ludwig Bemelmans. Los libros de su franquicia Madeline son los siguientes:
 Madeline;
 Madeline's Rescue;
 Madeline and the Bad Hat;
 Madeline in London;
 Madeline and the Gypsies;
 Madeline's Christmas.
 Una nueva serie de libros que retoma la franquicia, por John Bemelmans-Marciano, está constituida por los siguientes títulos:
 Madeline in America and Other Holiday Tales;
 Madeline Loves Animals;
 Madeline Says Merci;
 Madeline and the Cats of Rome;
 Madeline at the White House;
 Madeline and the Old House in Paris.

Cine 
 Madeline (1952), cortometraje de animación dirigido por Robert Cannon y basado en el personaje de Ludwig Bemelmans;
 Madeline (1989), una película de animación basada en el personaje creado por Ludwig Bemelmans y dirigida por el francés Stephan Martinière;
 Madeline (1998), una película rodada en imágenes reales, dirigida por Daisy von Scherler Mayer y basada en cuatro libros de la franquicia creada por Ludwig Bemelmans.

Televisión 
 Madeline, serie de televisión emitida originalmente en la televisión estadounidense de 1993 a 2001 y basada en la serie de libros de Ludwig Bemelmans; Dirigido a niños de 5 a 7 años.
 Madeline Fitzpatrick (conocida como «Maddie Fitzpatrick»), un personaje de ficción de la serie de televisión The Suite Life of Zack & Cody, emitida originalmente en la televisión estadounidense de 2005 a 2008.

Videojuegos 
 Madeline European Adventures (1996), un videojuego educativo basado en la franquicia de libros Madeline, de Ludwig Bemelmans.
Madeline (Celeste) (2018), el personaje principal del videojuego celeste

Series de televisión animadas